Камбалові (Pleuronectidae) — родина пласких риб, більшість представників якої проводять переважну частину часу на дні моря, лежачи на лівому боці, з обома очима на правому боці. Їхні дорсальні та анальні плавці довгі та безперервні, дорсальний плавець продовжується на голові.

Ці риби мешкають на дні океанів та морів усього світу, деякі на глибинах до 2000 м (Hippoglossus hippoglossus). Дрібні види живляться морськими безхребетними, більші за розміром — іншими рибами та молюсками.

Родина містить багато важливих промислових риб, таких як камбала європейська, палтус, глось та багато інших.

Класифікація 
Такі підродини, як Paralichthodinae, Poecilopsettinae і Rhombosoleinae, іноді класифікують як окремі родини.

Згідно з FishBase містить 101 вид у 41 родах і п'яти підродинах:
 Підродина Eopsettinae
 Рід Atheresthes
 Atheresthes evermanni (Jordan & Starks, 1904).
 Atheresthes stomias (Jordan & Gilbert, 1880).
 Рід Eopsetta
 Eopsetta grigorjewi (Herzenstein, 1890).
 Eopsetta jordani (Lockington, 1879).
 Підродина Hippoglossinae
 Рід Clidoderma
 Clidoderma asperrimum (Temminck & Schlegel, 1846).
 Рід Hippoglossus
 Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758).
 Hippoglossus stenolepis (Schmidt, 1904).
 Рід Reinhardtius
 Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792)
 Рід Verasper
 Verasper moseri (Jordan & Gilbert, 1898).
 Verasper variegatus (Temminck & Schlegel, 1846).
 Підродина Hippoglossoidinae
 Рід Acanthopsetta
 Acanthopsetta nadeshnyi (Schmidt, 1904).
 Рід Cleisthenes
 Cleisthenes herzensteini (Schmidt, 1904).
 Cleisthenes pinetorum (Jordan & Starks, 1904).
 Рід Hippoglossoides
 Hippoglossoides dubius (Schmidt, 1904).
 Hippoglossoides elassodon (Jordan & Gilbert, 1880).
 Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780)
 Hippoglossoides robustus (Gill & Townsend, 1897).
 Підродина Lyopsettinae
 Рід Lyopsetta
 Lyopsetta exilis (Jordan & Gilbert, 1880).
 Підродина Paralichthodinae
 Рід Paralichthodes
 Paralichthodes algoensis (Gilchrist, 1902).
 Підродина Pleuronectinae
 Тріба Isopsettini
 Рід Isopsetta
 Isopsetta isolepis (Lockington, 1880).
 Тріба Microstomini
 Рід Dexistes
 Dexistes rikuzenius (Jordan & Starks, 1904).
 Рід Embassichthys
 Embassichthys bathybius (Gilbert, 1890).
 Рід Glyptocephalus
 Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758)
 Glyptocephalus stelleri (Schmidt, 1904).
 Glyptocephalus zachirus (Lockington, 1879).
 Рід Hypsopsetta
 Hypsopsetta guttulata (Girard, 1856).
 Hypsopsetta macrocephala (Breder, 1936).
 Рід Lepidopsetta
 Lepidopsetta bilineata (Ayres, 1855).
 Lepidopsetta mochigarei (Snyder, 1911).
 Lepidopsetta polyxystra (Orr & Matarese, 2000).
 Рід Microstomus
 Slime flounder, Microstomus achne (Jordan & Starks, 1904).
 Lemon sole, Microstomus kitt (Walbaum, 1792)

 Microstomus pacificus (Lockington, 1879).
 Microstomus shuntovi (Borets, 1983).
 Рід Pleuronichthys
 Pleuronichthys coenosus (Girard, 1854).
 Pleuronichthys cornutus (Temminck & Schlegel, 1846).
 Pleuronichthys decurrens (Jordan & Gilbert, 1881).
 Pleuronichthys ocellatus (Starks & Thompson, 1910).
 Pleuronichthys ritteri (Starks & Morris, 1907).
 Pleuronichthys verticalis (Jordan & Gilbert, 1880).
 Рід Tanakius
 Tanakius kitaharae (Jordan & Starks, 1904).
 Тріба Pleuronectini 
 Рід Kareius
 Kareius bicoloratus (Basilewsky, 1855).
 Рід Limanda
 Камбала жовта (Limanda aspera) (Pallas, 1814).
 Limanda ferruginea (Storer, 1839).
 Limanda limanda (Linnaeus, 1758)
 Limanda proboscidea (Gilbert, 1896).
 Limanda punctatissima (Steindachner, 1879).
 Limanda sakhalinensis (Hubbs, 1915).
 Рід Liopsetta
 Liopsetta glacialis (Pallas, 1776).
 Liopsetta pinnifasciata (Kner, 1870).
 Liopsetta putnami (Gill, 1864).
 Рід Parophrys
 Parophrys vetulus (Girard, 1854).
 Рід Platichthys
 Platichthys flesus (Linnaeus, 1758).
 Platichthys stellatus (Pallas, 1788).
 Рід Pleuronectes
 Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758).
 Pleuronectes quadrituberculatus (Pallas, 1814).
 Рід Pseudopleuronectes
 Pseudopleuronectes americanus (Gill, 1864).
 Pseudopleuronectes herzensteini (Jordan & Snyder, 1901).
 Pseudopleuronectes obscurus (Herzenstein, 1890).
 Pseudopleuronectes schrenki (Schmidt, 1904).
 Pseudopleuronectes yokohamae (Günther, 1877).
 Тріба Psettichthyini
 Рід Psettichthys
 Psettichthys melanostictus (Girard, 1854).
 Підродина Poecilopsettinae
 Рід Marleyella
 Marleyella bicolorata (Basilewsky, 1855).
 Marleyella maldivensis (Norman, 1939).
 Рід Nematops
 Nematops macrochirus (Norman, 1931).
 Nematops grandisquama (Weber & de Beaufort, 1929).
 Nematops microstoma (Günther, 1880).
 Nematops nanosquama (Amaoka, Kawai & Seret, 2006).
 Рід Poecilopsetta
 Poecilopsetta albomaculata (Norman, 1939).
 Poecilopsetta beanii (Goode, 1881)
 Poecilopsetta colorata (Günther, 1880).
 Poecilopsetta dorsialta (Guibord & Chapleau, 2001).
 Poecilopsetta hawaiiensis (Gilbert, 1905).
 Poecilopsetta inermis (Breder, 1927).
 Poecilopsetta macrocephala (Breder, 1936).
 Poecilopsetta megalepis (Fowler, 1934).
 Poecilopsetta natalensis (Norman, 1931).
 Poecilopsetta normani (Foroshchuk & Fedorov, 1992).
 Poecilopsetta pectoralis (Kawai & Amaoka, 2006).
 Poecilopsetta plinthus (Jordan & Starks, 1904).
 Poecilopsetta praelonga Alcock, 1894.
 Poecilopsetta vaynei (Quéro, Hensley & Maugé, 1988).
 Poecilopsetta zanzibarensis (Norman, 1939).
 Підродина Rhombosoleinae
 Рід Ammotretis
 Ammotretis brevipinnis (Norman, 1926).
 Ammotretis elongatus (Yarrell, 1839).
 Ammotretis lituratus (Richardson, 1844).
 Ammotretis macrolepis (McCulloch, 1914).
 Ammotretis rostratus (Günther, 1862).
 Рід Azygopus
 Azygopus pinnifasciatus (Norman, 1926).
 Рід Colistium
 Colistium guntheri (Hutton, 1873).
 Colistium nudipinnis (Waite, 1911).
 Рід Oncopterus
 Oncopterus darwinii (Steindachner, 1874).
 Рід Pelotretis
 Pelotretis flavilatus (Waite, 1911).
 Рід Peltorhamphus
 Peltorhamphus latus (James, 1972).
 Peltorhamphus novaezeelandiae (Günther, 1862).
 Peltorhamphus tenuis (James, 1972).
 Рід Psammodiscus
 Psammodiscus ocellatus (Starks & Thompson, 1910).
 Рід Rhombosolea
 Rhombosolea leporina (Günther, 1862).
 Rhombosolea plebeia (Richardson, 1843).
 Rhombosolea retiaria (Hutton, 1873)
 Rhombosolea tapirina (Günther, 1862).
 Рід Taratretis
 Taratretis derwentensis (Last, 1978).

Примітки

Посилання 
Камбула, площанка  // 

Камбалоподібні
Родини риб